Radošovice est un toponyme qui peut désigner :

Radošovice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Radošovice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Radošovice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie